Линнея:
 Линнея () — род цветковых растений
 Линнея (Linnea, Linnéa) — женское имя шведского происхождения
 Линнея () — ботанический журнал, выходивший в Германии (1826—1882)
 Линнея () — детский журнал, выходивший в Швеции (1862—1876)
 Линнея () — главная героиня нескольких детских книг шведских писательниц  и 
 Линнея () — песня шведского композитора Эверта Тоба